Марія Анна Австрійська (1683–1754) — донька імператора Священної Римської імперії Леопольда I та принцеси Нойбурзької Елеонори Магдалени, дружина короля Португалії Жуана V.
 Марія Анна Австрійська (1718–1744) — донька імператора Священної Римської імперії Карла VI та принцеси Брауншвейг-Вольфенбюттельської Єлизавети Крістіни, дружина принца Карла Лотаринзького. Штатгальтерка Австрійських Нідерландів у 1744 році.
 Марія Анна Австрійська (1738–1789) — донька імператора Священної Римської імперії Франца I Стефана та імператриці Марії-Терезії, настоятелька закладу для шляхетних дівчат у Празі.
 Марія Анна Австрійська (1882–1940) — донька герцога Тешенського Фрідріха та принцеси Ізабелли фон Крой, дружина титулярного герцога Парми Елії.